Mittelhausen (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Mittelhausen (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Erfurt-Mittelhausen, een stadsdeel van de Duitse stad Erfurt